

Patronyme 
,  ou  est un nom de famille japonais comptant  titulaires pour la prononciation Hanafusa, dont  au Japon, et 261 titulaires, dont 144 au Japon, principalement dans les préfectures d'Okayama, Osaka, Hyōgo, Hiroshima et la grande région de Tokyo. Le caractère 英 est associé à d'autres patronymes, Anata, Agata, Ei, Hide et Sada. Le caractère 栄 est aussi associé à d'autres patronymes, Sakae, Ei, Sakai, Shigeru et Hisashi. Le nom Hanabusa / Hanafusa peut aussi s'écrire , forme aussi associée aux noms Koketsu, Kokitsu, Kogetsu, Kokechi, Koken, Koshibori, Hanofusa, Kikutoji, Kikutochi, Ayame et Kukuri. Des formes éteintes du noms incluent  et .

Personnalités 
 , un des pseudonymes du poète et peintre japonais  ;
 Colleen Hanabusa (1951 -), politicienne américaine née  ;
 , peintre japonais ;
 , peintre japonais ukiyo-e ;
 , peintre japonais et fils adoptif de Hanabusa Itchō ;
 , peintre et calligraphe japonais ;
 , fils et élève du précédent ;
 , un des pseudonymes d', peintre japonais ukiyo-e ;
 , virologue japonais ;
 , entomologiste japonais ;
 , samouraï japonais ;
 , footballeur japonais ;
 , percussionniste japonais utilisant aussi les pseudonymes  et  ;
 , photographe japonais ;
 , directeur de films japonais ;
 , auteure de bande dessinée shōjo japonaise ;
 , diplomate et homme politique japonais ;
 , actrice japonaise.

Personnages de fiction 
 , personnage de la série Yumeiro pâtissière.

Prénom 

 est aussi un prénom unisexe japonais ayant au moins un titulaire.

Prénoms associés 
Quelques autres prénoms utilisant uniquement le caractère 英 :
 Masculins : Akira, Hide, Suguru, Masaru, Takeshi ;
 Féminims : Aya, Ei, Hana, Hanna.

Personnages de fiction 
 , personnage de la série Vampire Knight.

Voir aussi

Notes et références 



Homonymie de patronyme
Patronyme japonais